Stati Uniti d'America
 Thornapple – township della Contea di Barry, Michigan
 Thornapple – città della Contea di Rusk, Wisconsin